Lins (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Lins (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo